Il doppio  del Men's Rimouski Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Tomasz Bednarek e Olivier Charroin erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Samuel Groth e John-Patrick Smith hanno battuto in finale Philipp Marx e Florin Mergea 7–6(7–5), 7–6(9–7).

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (quarti di finale)
  Philipp Marx /  Florin Mergea (finale)

  Samuel Groth /  John-Patrick Smith (Campioni)
  Rik De Voest /  Izak van der Merwe (ritiro)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Men's Rimouski Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013